Sensationen för dagen kan syfta på:

 Sensationen för dagen (1935) – en amerikansk film i regi av Michael Curtiz, med bland andra Bette Davis originaltitel Front Page Woman
 Sensationen för dagen (1938) – en amerikansk film med bland andra Lew Ayres originaltitel King of the Newsboys
 Sensationen för dagen (1951) – en amerikansk film i regi av Billy Wilder, med bland andra Kirk Douglas och Jan Sterling originaltitel Ace in the Hole